El término sello puede hacer referencia, en esta enciclopedia:

 a un sello, una marca o impresión distinguible que se hace sobre un objeto y el utensilio utilizado para hacerlo;
 a un sello, un instrumento legal que consiste en una impresión de cera sobre un documento para garantizar su autenticidad;
 a un sello cilíndrico, un cilindro grabado con motivos que representaban a los dioses o contenían los símbolos del poder;
 a un sello editorial, un nombre comercial bajo el cual una obra es publicada por una compañía editorial.
 a un sello discográfico, una compañía que edita material fonográfico, generalmente musical;
 a un sello de indumentaria; tipo de anillo también llamado Anillo sello o anillo signatorio.
 a un sello postal o estampilla, que se pega a un sobre para indicar el pago de una cantidad de dinero en forma de tasa o impuesto;
 al centro comercial Sello, en Espoo, Finlandia;
 a una abreviatura científica que alude al botánico Hermann Ludwig Sello;
 en ingeniería, a un sello, los elementos destinados a evitar fugas de gases o líquidos contenidos en una cavidad (sinónimos: junta y empaque);
 en farmacia, a una forma farmacéutica de administración oral de los fármacos.